Ма́йлов — русская фамилия. Известные носители:

 Майлов, Андрей Павлович (Алексей Петрович Майлов; 1909—1933) — советский дипломат и разведчик.
 Майлов, Василий Игоревич (род. 1976) — российский гребец-каноист.